Rhodes är Ett efternamn av företrädesvis engelskt ursprung. Den 31 december 2013 var 17 personer med detta namn bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Rhodes
 Alexandre de Rhodes (1591–1660), fransk jesuitmissionär
 Alicia Rhodes (född 1978), brittisk porrskådespelerska 
 Benjamin D. Rhodes amerikansk professor i historia
 Bernard Rhodes, brittisk manager för rockbandet The Clash
 Cecil Rhodes (1853–1902), brittisk finansman och kolonialpolitiker
 Cody Rhodes (född 1985), amerikansk fribrottare, artistnamn
 Cynthia Rhodes (född 1956), amerikansk skådespelare, dansare och sångerska
 Damian Rhodes (född 1969), amerikansk ishockeymålvakt
 Dan Rhodes (född 1972), brittisk författare
 Donnelly Rhodes (1937–2018), kanadensisk skådespelare
 Dustin Rhodes (född 1969), amerikansk fribrottare, artistnamn
 Dusty Rhodes (wrestlare) (1945–2015), amerikansk fribrottare
 Emitt Rhodes (1950–2020), amerikansk sångare och låtskrivare
 Harold Rhodes (1910–2000), amerikansk uppfinnare och pianopedagog
 James Ford Rhodes (1848–1927), amerikansk historiker
 Jim Rhodes (1909–2001), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Ohio
 John Rhodes (född 1927), brittisk racerförare
 Jordan Rhodes (född 1990), brittisk fotbollsspelare
 Kim Rhodes (född 1969), amerikansk skådespelare
 Kimmie Rhodes, amerikansk countrysångerska 
 Nick Rhodes brittisk keyboardspelare i bandet Duran Duran
 Richard Rhodes (född 1937), amerikansk journalist, författare och historiker
 Sammie Rhodes (född 1984), amerikansk porrskådespelerska

Källor

Engelska efternamn